

Берчвуд — місто, штат Вісконсин
 Берчвуд — селище, штат Вісконсин